

Dieren en fictieve dieren
Wolf, een zoogdier
Korenwolf, een hamster
Weerwolf, een mythologische figuur
Boze Wolf, een in vele sprookjes terugkerende figuur

Personen met de achternaam Wolf

Christa Wolf, Duitse schrijfster
F.A. Wolf, Duits classicus
Hieronymus Wolf, Duits humanist
Hugo Wolf, Oostenrijkse componist
Max Wolf, Duits astronoom
Stefan Wolf, Zwitsers voetballer
Thomas Wolf, Luxemburgs voetballer
Tom Wolf, Amerikaans politicus

Aardrijkskundige namen 
Isla Wolf eilandje van de Galapagoseilanden
Volcán Wolf vulkaan op Isabela (Galapagoseilanden)

Cultuur
Wolf (1983), een roman uit 1983 van Gerard Reve
Wolf (1989), een Amerikaanse film uit 1989 van Bill Corcoran
Wolf (1994), een Amerikaanse film uit 1994
Wolf (2010), een Vlaamse film als spin-off van de televisieserie Wolven
Wolf (2013), een Nederlandse misdaadfilm uit 2013 van Jim Taihuttu
Wolf (2022), een Nederlandse natuurfilm over wolven
Wolf (band), een Zweedse metalgroep
Wolf (boekenreeks), een jeugdboekenserie over een herdershond
Wolf (strip), een stripreeks van Steven Dupré
Wolf (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1989
Wolf (Trevor Rabin)
Wolf O'Donnell, een personage uit de Star Fox spellen van Nintendo

Overig
Wolf (bier), een aantal bieren van Brouwerij Wolf
Wolf Sharing Food Market, een overdekte voedingsmarkt in Brussel
Wolf (plantenziekte), een schimmelziekte bij spinazie
Cariës of wolf, tandbederf
Wolf (auto), een voormalig Frans automerk
Wolf (raceteam), een Formule 1-raceteam
Wearwell, een historische Britse motorfabrikant die ook het merk Wolf voerde
Wolf (hijswerktuig), een werktuig om steenblokken mee te hijsen
Wolf (ijzer), een vorm van ruwijzer
Wolf (machine), een verkleinmachine
Wolfstoon, een ongewenste resonantie in een strijkinstrument
Wolf (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Wolf (geslacht)

Zie ook
Wolven (doorverwijspagina)
De Wolf (doorverwijspagina)
Wolfs (doorverwijspagina)